Беар може да се отнася за:
 Ги Беар (1930 – 2015), френски музикант
 Еманюел Беар (р. 1963), френска актриса